A 2011-es Critérium du Dauphiné Libéré kerékpárverseny a 91. volt 1922 óta. 2011. június 5-én kezdődött Saint-Jean-de-Maurienneben és június 12-én ért véget La Toussuireben. A verseny része a 2011-es UCI World Tour-nak és 8 szakaszból állt. Az összetett versenyt Bradley Wiggins nyerte meg.

Részt vevő csapatok 
A 18 World Tour csapaton kívül 4 csapat kapott szabadkártyát, így alakult ki a 22 csapatos mezőny.
ProTour csapatok:
 AG2R La Mondiale  Astana  Movistar  Euskaltel–Euskadi  FDJ  Garmin-Cervelo  Lampre-ISD  Liquigas-Cannondale  Omega Pharma–Lotto  Quick Step  Rabobank  HTC-Highroad  Katyusa  Team RadioShack  Team Saxo Bank  Sky Procycling Vacansoleil Team Leopard–Trek BMC Racing Team

Profi kontinentális csapatok:
 Cofidis Team Europcar Saur-Sojasun  FDJ

Szakaszok 
A 2011-es verseny 8 szakaszból állt.

Összefoglaló

Prológ

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

Összegzés

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap

Criterium du Dauphine
Critérium du Dauphiné Libéré